Lévaporation peut renvoyer à :

Généralités 
 L'évaporation, un phénomène physique.
 L'évaporation des trous noirs.

Techniques 
 Bac d'évaporation.
 Évaporation par faisceau d'électrons.
 Évaporation sous vide.
 Photo-évaporation.
 Réaction de fusion-évaporation.
 Refroidissement par évaporation.

Dans la culture 
 L'Évaporation de l'homme, film japonais de 1967.
 , terme employé pour désigner les personnes disparaissant volontairement au Japon.